Złoto – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Au, łac. aurum)

Filmy 
 Złoto – film polski z 1961 roku
 Złoto – film polski z 1974 roku
 Złoto – film brytyjski z 1974 w reżyserii Petera R. Hunta, z Rogerem Moore’em w roli głównej

Muzyka 
 Złoto – album muzyczny Krzysztofa Zalewskiego z 2016 roku
 Złoto – singel Mroza z 2021 roku

Miejscowości na Białorusi 

 Złoto – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.